El término Ted puede usarse para referirse a:

Personas

Reales 
Ted Andreadis, músico estadounidense.
Ted Bessell, actor estadounidense (1935-1996).
Ted Briggs, marino británico (1923-2008).
Ted Bruner, músico estadounidense (n. 1970).
Ted Bundy, asesino estadounidense (1946-1989). 
Ted Cassidy, actor estadounidense (1932-1979).
Ted Danson, actor estadounidense (n. 1947).
Ted DiBiase, Jr., luchador profesional estadounidense (n. 1982).
Ted Forstmann, abogado y empresario estadounidense (1940-2011).
Ted Gärdestad, músico y compositor sueco (1956-1997).
Ted Haggard, predicador estadounidense (n. 1956). 
Ted Heath, músico británico (1902-1969).
Ted Hughes, escritor británico (1930-1998).
Ted Kennedy, político estadounidense (1932-2009).
Ted Knight, actor estadounidense (1923-1986).
Ted Lange, actor estadounidense (n. 1948).
Ted Lapidus, diseñador de moda francés (1929-2008).
Ted Levine, actor estadounidense (n. 1957). 
Ted Luckenbill, jugador de baloncesto estadounidense (1939-2012).
Ted Martínez, jugador de béisbol dominicano (n. 1947).
Ted McClain, jugador de baloncesto estadounidense (n. 1946).
Ted Neeley, músico y actor estadounidense (n. 1943).
Ted Olson, procurador general de Estados Unidos entre 2001 y 2004 (n. 1940).
Ted Ray, cómico británico (1905-1977).
Ted Ray, golfista británico (1877-1943).
Ted Ross, actor estadounidense (1934-2002).
Ted Serios, botones estadounidense, conocido por producir por medio de supuestos poderes psíquicos impresiones en películas Polaroid (1920-2006).
Ted Skjellum, músico noruego (n. 1972).
Ted Sutton, actor estadounidense.
Ted Turner, empresario estadounidense (n. 1938).
Ted van der Parre, atleta neerlandés (n. 1955).
Ted White, escritor estadounidense (n. 1938).
Ted Williams, jugador de béisbol estadounidense (1918-2002).
Tedd Pierce, animador estadounidense (1906-1972).

De ficción 
Ted Arenas, personaje de la trilogía de Tolkien El Señor de los Anillos.
Ted Mosby, personaje protagonista de la serie How I Met Your Mother.

Cine 
Ted Bundy, película de 2002.
Ted, película de 2012.
Ted 2, película de 2015.

Otros 
TED, organización sin ánimo de lucro.
Ted, un procesador de texto.
Ted, una de las dos aerolíneas de la sección de marca de United Airlines.